The Boulders bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Boulders (Greencastle, Indiana), NRHP-ID: 93000948
 The Boulders (Warwick, New York), NRHP-ID: 01000848